Une pancréatite est une inflammation du pancréas. Il en existe deux formes qui diffèrent en cause et en symptômes, et nécessitent un traitement différent :
 la pancréatite aiguë ;
 la pancréatite chronique.

Voir aussi : pancréatite chronique familiale